Il detentore del titolo Roger Federer è stato eliminato nei quarti di finale da Kevin Anderson.

In finale Novak Đoković ha battuto Anderson con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-63.

Teste di serie 

  Roger Federer (quarti di finale)
  Rafael Nadal (semifinale)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Alexander Zverev (terzo turno)
  Juan Martín del Potro (quarti di finale)
  Grigor Dimitrov (primo turno)
  Dominic Thiem (primo turno, ritirato)
  Kevin Anderson (finale)
  John Isner (semifinale)
  David Goffin (primo turno)
  Sam Querrey (terzo turno)
  Novak Đoković (campione)
  Milos Raonic (quarti di finale)
  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Nick Kyrgios (terzo turno)
  Borna Ćorić (primo turno)

  Lucas Pouille (secondo turno)
  Jack Sock (primo turno)
  Fabio Fognini (terzo turno)
  Pablo Carreño Busta (primo turno)
  Kyle Edmund (terzo turno)
  Adrian Mannarino (quarto turno)
  Richard Gasquet (primo turno)
  Kei Nishikori (quarti di finale)
  Philipp Kohlschreiber (terzo turno)
  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Damir Džumhur (secondo turno)
  Filip Krajinović (primo turno)
  Marco Cecchinato (primo turno)
  Fernando Verdasco (primo turno)
  Stefanos Tsitsipas (quarto turno)
  Leonardo Mayer (primo turno)

Qualificati 

  Christian Harrison (primo turno)
  Ruben Bemelmans (secondo turno)
  Dennis Novak (terzo turno)
  Grégoire Barrère (primo turno)
  Stefano Travaglia (primo turno)
  Norbert Gombos (primo turno)
  Stéphane Robert (secondo turno)
  Jason Kubler (primo turno)

  Yannick Maden (primo turno)
  John-Patrick Smith (primo turno)
  Christian Garín (primo turno)
  Ernests Gulbis (quarto turno)
  Alex Bolt (primo turno)
  Benjamin Bonzi (primo turno)
  Bradley Klahn (secondo turno)
  Thomas Fabbiano (terzo turno)

Lucky loser 

  Bernard Tomić (secondo turno)
  Peter Polansky (primo turno)
  Michael Mmoh (primo turno)
  Hubert Hurkacz (primo turno)

  Lorenzo Sonego (primo turno)
  Simone Bolelli (secondo turno)
  Jason Jung (primo turno)

Wildcard 

  Liam Broady (primo turno)
  Jay Clarke (primo turno)

  Denis Kudla (primo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2018